Кауп — может означать:

 Кауп (город) — древний крупный прусский торгово-ремесленный центр.
 Кауп (фестиваль) — ежегодный международный фестиваль исторической реконструкции древней Пруссии «эпохи викингов» (проводится с 2006 года)
 Каупо — древний ливский (латвийский) правитель.
 Кауп, Иоганн Якоб — немецкий зоолог.